Роберт Вебер (; ) — австрийский гандболист, правый крайний греческого клуба «Олимпиакос» и сборной Австрии. Обладатель Кубка Германии 2015/16.

Карьера

Клубная 
Выступал в прошлом за австрийский «Альпла Хард» и немецкий «Балинген-Вайлштеттен». В составе «Магдебурга» с сезона 2009/2010. В сезонах 2010/2011 и 2013/2014 занимал второе место в спорах бомбардиров.

В сборной 
Сыграл 182 игры и забил 799 голов.

Статистика 
Статистика Роберта Вебера в сезоне 2018/19 указана на 12.6.2019

Ссылки 

 Профиль на сайте «Магдебург»
 Статистика на сайте Бундеслиги Германии
 Профиль на сайте сборной Австрии

Гандболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по гандболу
Игроки ГК «Альпла»
Игроки ГК «Балинген-Вайльштеттен»
Игроки ГК «Магдебург»
Игроки ГК «Нордхорн»
Игроки ГК «Олимпиакос»